Весенний кубок Санкт-Петербурга по футболу 1913 стал VI из проводимых Санкт-Петербургской футбол-лигой (ПФЛ) первенств города в начале футбольного сезона.

Победителем и обладателем кубка «Спорта» стал клуб «Унитас».

Организация и проведение турнира 

К проведению весеннего кубка, как и в предыдущем сезоне, ПФЛ подошла на основе широких демократических принципов — к розыгрышу были допущены любые команды, входящие в лигу, в том числе и минорные (младшие) команды клубов.

Календарь кубка был выработан 10 мая на собрании Комитета ПФЛ. Всего было анонсировано участие 36 команд (в реальности на поле в своём первом матче вышли 33), представлявших 15 входящих в Петербургскую футбол-лигу клубов

 «Меркур» (4 команды)
 «Спорт» (3 команды)
 «Коломяги» (3 команды)
 «Унитас» (3 команды)
 «Кречет» (3 команды)
 «Комета» (3 команды)
 «Русско-Азиатский банк» (2 команды)
 «Нарва» (2 команды)
 «Павловский» (2 команды)
 «Петровский» (2 команды)
 «Триумф» (2 команды)
 «Националы» (2 команды)
 «Невский» (2 команды)
 «Унион» (2 команды)
 «Нева»

Ход турнира 
Турнир стартовал 14 мая и проходил по олимпийской системе; в случае ничьей в основное время назначалось дополнительное (2 тайма по 15 минут), продолжавшееся, при необходимости, и далее до первого забитого гола.

Раздутый до монструозных размеров турнир оказался, как и его прошлогодний предшественник, малоинтересным — обилие третьеразрядных команд, усугубляемое путаницей с маркировкой их уровня при анонсировании, способствовали катастрофическому падению интереса к матчам со стороны зрителей, прессы и самих участников. Команды зачастую являлись на игры не в полных составах либо не являлись вовсе (так, победитель турнира «Унитас» провёл не в полном составе даже полуфинальный матч). Интрига турнира практически закончилась ещё в третьем круге (1/8 финала), когда в «досрочном финале» слепой жребий свёл две сильнейшие команды «Унитас» и «Спорт» (4:1). После этого турнир запомнился лишь скандалом в четвертьфинале в матче «Коломяги» — «Невский» (3:3), окончившийся потасовкой и уходом «Невских» с поля, что позднее, после разбирательства инцидента лигой, привело к тому, что «Невский» покинул ПФЛ и, фактически, исчез с футбольной карты Петербурга, и достаточно неожиданным успехом клуба класса «Б» «Петровского», вышедшего в финал.

Турнирная сетка

Матчи

Финал

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Периодика

Ссылки 
 

 

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
1913 год в Санкт-Петербурге